Ліза Реймонд і Саманта Стосур були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, у фіналі перемігши пару Кара Блек і Лізель Губер з рахунком 6-4, 3-6, [10-2].

Сіяні пари 

  Ліза Реймонд Саманта Стосур (чемпіонки)
  Кара Блек Лізель Губер (фінал)
  Янь Цзи Чжен Цзє (чвертьфінал)
  Квета Пешке Ренне Стаббс (2-ге коло)
  Катарина Среботнік Ай Суґіяма (1-ше коло)
  Вірхінія Руано Паскуаль Паола Суарес (1-ше коло)
  Наталі Деші Віра Звонарьова (1-ше коло)
  Чжань Юнжань Чжуан Цзяжун (півфінал)

Сітка

Фінал

Попередні кола

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
PDF Draw 
Women's Doubles Draw

Sony Ericsson Open 2007
Sony Ericsson Open